ATEE est un sigle désignant :

 Association for Teacher Education in Europe,
 Assessment Technology and Education Evaluation,
 Advanced Technologies for Energy and the Environment,

Voir aussi 

 ATTEE, adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement